Патронная лента, пулемётная лента, лента патронная — специальная лента, снаряжённая патронами для боевого питания (боепитания) стрелкового оружия, обычно — пулемёта, как правило находящаяся в патронной коробке. Также используется для боепитания автоматических пушек и гранатомётов.

Лента служит для соединения патронов (снарядов) вместе. При ленточном питании подача патронов (снарядов) осуществляется за счёт использования энергии подвижных частей оружия. Обычно ленты имеют гибкую конструкцию, но существовали и жесткие ленты фиксированной длины, в частности, они использовались в пулемётах Гочкис. Также в авиационных пулемётах могут применяться патронопроводы, которые лентами не являются (их задача — избежать перекручивания ленты и, таким образом, заклинивания оружия).

 Ленты могут быть холщовыми или металлическими.
 Существует два типа лент — разъёмно-звеньевая лента и лента фиксированной длины (холщовая, металлическая или пластиковая, в зависимости от применяемого связующего материала).

В разъёмно-звеньевой ленте используются звенья, которые объединяют сами патроны. Во время стрельбы происходит выстрел и выброс стреляной гильзы из звена ленты, соединявшей её с другой. Такая лента не ограничена по длине, так как две ленты могут быть легко объединены вместе посредством вставленного патрона. В ленте фиксированной длины звенья соединяются между собой, а не с помощью патрона.

С появлением автоматического стрелкового оружия встала проблема эффективной подачи боеприпасов без частых перезарядок после опустошения магазина. Магазины с повышенной вместимостью были часто неудобными и большими по размеру. Пулемётные ленты стали наиболее подходящей системой боепитания для пулемётов в условиях интенсивного огня.

При транспортировке лента часто упаковывается в короб, который может быть присоединён к оружию для облегчения переноски во время боя.

Набивка пулемётных лент патронами производится с помощью специальной машинки или вручную.

Галерея

См. также 
 Обойма
 Патронный ящик — ящик, в котором содержится патронная лента.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Видео CG M2, показывающее внутреннее устройство и работу пулемёта

Принципы работы огнестрельного оружия